Naselja u BiH:
 Planinica (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Planinica (Morine, BiH), katunsko naselje na Morinama
 Planinica (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš

Planine u BiH:
 Planinica (brdo iznad Mostara), brdo iznad Mostara

Naselja u Srbiji:
 Planinica (Ljubovija, Srbija), naselje u općini Ljubovija
 Planinica (Trstenik, Srbija), naselje u općini Trstenik